Das Mixed der Wimbledon Championships 2008 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Jelena Janković und Jamie Murray. Da Janković nicht antrat, spielte Murray mit Liezel Huber. Turniersieger wurden Samantha Stosur und Bob Bryan.

Preisgelder 
Bei den French Open 2008 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare hatten ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan auf WTAtennis.com (englisch; PDF; 145 kB)

Mixed
2008